Sarti bezeichnet:

 Sarti (Chalkidiki), Dorf auf der Halbinsel Sithonia, Präfektur Chalkidiki, Griechenland

Sarti ist der Name folgender Personen:

 Adolfo Sarti (1928–1992), italienischer Jurist und Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Benito Sarti (1936–2020), italienischer Fußballspieler
 Giuliano Sarti (1933–2017), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Sarti (1729–1802), italienischer Komponist, Kapellmeister, Pädagoge
 Laury Sarti (* 1979), luxemburgische Mediävistin
 Lucien Sarti (1931–1972), mutmaßlicher Verschwörer bei der Ermordung von John F. Kennedy
 Teresa Sarti (1946–2009), italienische Friedensaktivistin